Абахани — название футбольных клубов из Бангладеш:

 Абахани (футбольный клуб, Дакка)
 Абахани (футбольный клуб, Читтагонг)